El término pacto social puede referirse, en esta enciclopedia:

En las ciencias políticas
 al pacto o contrato social, un término acuñado por Jean Jacques Rousseau;
 al pacto o contrato colectivo, el nivel superior de la negociación colectiva entre sindicatos, patronal y gobierno, típico del Estado social, como posición de compromiso intermedia entre el mercado libre capitalista y la economía planificada. El ejemplo histórico más citado son los Acuerdos Matignon de 1936 en Francia;
 al pacto social supremo, la Constitución política que se dan las naciones democráticas como su Carta magna fundamental;
 en Argentina, al Pacto Social, el que se firmó en 1973, bajo la presidencia de Héctor José Cámpora y el ministerio de economía de José Ber Gelbard;
 al pacto social, el documento firmado ante notario público y relativo a la creación de una compañía.